El término sacro (del latín sacer, sacra) puede referirse a los siguientes artículos:

 a sacro o sagrado, un concepto social relacionado con lo espiritual o lo moral;
 a sacro, un hueso que se encuentra debajo de la vértebra lumbar L5 y encima del cóccix.

Enlaces externos